Bisbigli (The Whisperers) – film del 1967 diretto da Bryan Forbes
 I tre demoni (The Whisperers) – romanzo di John Connolly del 2010